Der 48. Ballon d’Or ( für Goldener Ball) der Zeitschrift France Football zeichnete am 23. Dezember 2003 Pavel Nedvěd von Juventus Turin als „Europas Fußballer des Jahres“ aus. Nach Josef Masopust, der 1962 zu Zeiten der Tschechoslowakei geehrt worden war, gewann Nedvěd als zweiter Tscheche den Preis. Der Ballon d’Or wurde von einer Jury mit Sportjournalisten aus den 52 Mitgliedsverbänden der UEFA verliehen.

Ergebnis

Weblinks 
 European Footballer of the Year („Ballon d'Or“) 2003 Übersicht bei RSSSF.com (englisch)

2003
Preisverleihung 2003
Fußball 2003